1985 — Міжнародний рік молоді
 2008 — Рік молоді в Узбекистані
 2009 — Рік молоді в Україні, рік молоді в Росії та країнах СНД

Джерела 
 "Про Державну програму "Рік молоді" - Постанова Президента Республіки Узбекистан 
 УКАЗ Президента РФ від 18.09.2008 N 1383 
 Портал "Рік Молоді" 
 Рік молоді 
 У СНД 2009 рік оголошений Роком Молоді 
 2009 рік оголошений у країнах СНД Роком молоді 
 Країни СНД мають намір зміцнювати співробітництво в сфері молодіжної політики 

Молодь
Роки